Сан Франсиско Нуксањо има више значења:

 Општина Сан Франсиско Нуксањо (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско Нуксањо (Сан Франсиско Нуксањо, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику